Sumapaz puede referirse a:

 Sumapaz, río que baña a los departamentos colombianos de Cundinamarca y Tolima.
 Sumapaz, páramo donde nace el río homónimo.
 Sumapaz, parque natural ubicado entre los departamentos colombianos de Huila, Meta, Cundinamarca, y el distrito capital de Bogotá, y que contiene gran parte del páramo homónimo.
 Sumapaz, provincia en el departamento colombiano de Cundinamarca, que contiene parte del páramo homónimo.
 Sumapaz, localidad de la ciudad de Bogotá, Colombia, que contiene parte del páramo homónimo.